Darfur Meridional o Darfur, regió del Sudan occidental que limita amb la República Centreafricana, el Txad i Líbia 
 Darfur Meridional o Janob Darfur, divisió administrativa del Sudan